Danylo Sapunov (ukrainska: Данило Володимирович Сапунов, Danylo Volodymyrovitj Sapunov) född 5 april 1982 i Zaporizjzja, Ukrainska SSR, Sovjetunionen, är en professionell ukrainsk triathlet, medlem i Ukrainas landslag och dubbel olympier (17:e i Aten och 21:a i Peking). Danylo Sapunov är gift med den ukrainska triathleten Julija Sapunova.

ITU-tävlingar 

BG = sponsorn British Gas · DNF = did not finish (avslutade inte loppet) · DNS = did not start (startade inte)

Referenser 
Profil på triathlon.org

Externa länkar 
Ukrainska triathlonfederationen 

Ukrainska triathleter
Tävlande vid olympiska sommarspelen 2004 från Ukraina
Tävlande i triathlon vid olympiska sommarspelen 2004
Tävlande vid olympiska sommarspelen 2008 från Ukraina
Tävlande i triathlon vid olympiska sommarspelen 2008
Ukrainska idrottare under 2000-talet
Personer från Zaporizjzja
Födda 1982
Levande personer
Män